Szwajcaria:
 Matten bei Interlaken – gmina w kantonie Berno, w okręgu Interlaken-Oberhasli

Osoby:
 Marc Andre Matten – niemiecki sinolog

Zobacz też:
 Interlaken-Matten
 Madden
 Matte